{{Ficha de noble
|nombre=  Bernardo II
|título=  Duque de Sajonia-Meiningen
|imagen= Bernhardiihosenbandorden.JPG
|tamaño de imagen = 250px
|epígrafe= El duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen como Caballero de la Orden de la Jarretera, pintura de Samuel Díez, 1830, Gemäldegalerie Staatliche Museen Meiningen
|reinado= 24 de diciembre de 1803 -20 de septiembre de 1866()
|nombre completo= Bernardo Erico Amigo
Por su 3er nombre lo apodaban "Amigo" de sus súbditos<ref name='berlinintensiv'>[http://www.berlinintensiv.de/personen/person.html?tmpl=component&id=7626 ver Alias] BerlinIntensiv.de". Consultado el 27 de febrero de 2014.</ref>
|predecesor= Jorge I
|sucesor= Jorge II
|fecha de nacimiento= 
|lugar de nacimiento= Meiningen, Alemania
|fecha de defunción= ()
|lugar de defunción= Meiningen, Alemania
|lugar de Entierro = Cripta - Jardín de la Familia Ducal, Jardín Inglés (Meiningen)
|regente= La Duquesa Viuda, su Madre
|consorte= María Federica de Hesse-Kassel
|descendencia = 
 Duque Jorge II
 Princesa Augusta Luisa
|casa real= Rama de los Sajonia-Meiningende la Línea Ernestinade la Casa de Wettin
|padre= Duque Jorge I
|madre=  Princesa Luisa Leonor de Hohenlohe-Langenburg
|religion= Luteranismo
|}}
Bernardo II de Sajonia-Meiningen (en alemán: Bernhard Erich Freund von Sachsen-Meiningen''; Meiningen,  17 de diciembre de 1800 - Meiningen, 3 de diciembre de 1882) fue un Duque de Sajonia-Meiningen.

Familia 
Fue el único hijo varón y por lo tanto heredero del duque Jorge I de Sajonia-Meiningen y de su esposa la princesa Luisa Leonor de Hohenlohe-Langenburg. Bernardo fue el hermano menor de la reina Adelaida del Reino Unido y de la princesa Ida de Sajonia-Meiningen.

Bernardo sucedió a su padre cuando contaba sólo con tres años de edad (1803); por ello, su madre, la duquesa viuda Luisa Leonor, actuó como regente en favor de su hijo hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1821.

Matrimonio e hijos 
En Kassel el 23 de marzo de 1825, Bernardo II se casó con la princesa María Federica de Hesse-Kassel, con quien tuvo dos hijos:

El 12 de noviembre de 1826, después de la redistribución de todos los territorios familiares tras la muerte del último duque de Sajonia-Gotha-Altenburgo, Bernardo II recibió Hildburghausen y Saalfeld.

Un muy amable hombre de familia y orgulloso de su Casa, Bernardo fue un esposo y padre atento, siempre que lo obedecieran. Durante la Guerra austro-prusiana, tomó la decisión de apoyar a los Habsburgo. Cuando estos perdieron la guerra, el apoyo le costó a Bernardo el Ducado. El 20 de septiembre de 1866, fue forzado a abdicar de todos sus territorios en favor de su único hijo, Jorge. Pasó el resto de sus días como un ciudadano de vida privada.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Sajonia-Meiningen
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duques de Sajonia-Meiningen
Príncipes de Sajonia-Meiningen
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Meiningen